Михаи́л Лоба́нов:
 Лобанов, Михаил Андреевич (1945—2022) — российский актёр, преподаватель Школы-студии МХАТ, Заслуженный артист РФ. 
 Лобанов, Михаил Евстафьевич (1787—1846) — русский поэт, переводчик, академик.
 
 Лобанов, Михаил Петрович (1925—2016) — русский писатель, литературовед, критик и публицист, общественный деятель.
 Лобанов, Михаил Сергеевич (род. 1984) — российский математик, учёный, доцент МГУ, общественный и политический деятель.
 Лобанов, Михаил Терентьевич (род. 1950) — советский гребец-каноист, дважды чемпион мира.